Repubblica Democratica Tedesca – stato ora accorpato alla Repubblica Federale di Germania
 Germania Orientale – una regione storica della Germania
 Ex territori orientali della Germania – territori che si trovano a est dell'attuale confine orientale della Germania e che in passato appartenevano allo stato tedesco